In elettrotenica, un glitch è un picco breve e imprevedibile di una forma d'onda. Può inoltre riferirsi a:

Cinema e televisione 
 Glitch! – film del 1988 diretto da Nico Mastrotakis
 Glitch – serie televisiva australiana del 2015

Musica 
 Glitch – sottogenere di musica elettronica
 Glitch – album di V V Brown del 2015
 Glitch – singolo dei Parkway Drive del 2022

Altro 
 Glitch – variazione del periodo di rivoluzione di una pulsar
 Glitch art – tecnica artistica